Adam Rose – polityk
 Adam Rose – obecny pseudonim wrestlera Raymonda Leppana